«КУ» — полнометражный художественный фильм 2022 года режиссёра Резо Гигинеишвили.

Сюжет 
Герои фильма — пожилой, но активно работающий государственный деятель начала восьмидесятых годов, которому в связи с кратковременным ухудшением здоровья потребовалось лечь в ЦКБ для восстановления трудоспособности и сил. И — девушка-медсестра, которой доверили сестринский уход за этим ответственным пациентом.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Резо Гигинеишвили
 Сценарий — Александр Родионов Резо Гигинеишвили
 Оператор-постановщик — Пётр Братерский
 Художник-постановщик — Григорий Пушкин